NULLL

 NULL — нулевой указатель в си-подобных языках программирования.
 NULL — специальное значение (псевдозначение), означающее, что значение поля не определено.

 /dev/null — специальный файл в Unix-подобных операционных системах.
 «NUL» — название символа из кодировки ASCII, имеющего код 0 и используемого для обозначения конца строк.